Heseltine steht für:

 Michael Heseltine, britischer Politiker
 Heseltine Motor Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller